Závadka může označovat:
 Závadka (okres Gelnica) – obec na Slovensku
 Závadka (okres Humenné) – obec na Slovensku
 Závadka (okres Michalovce) – obec na Slovensku
 Závadka (okres Prešov) – část obce Geraltov na Slovensku
 Závadka nad Hronom – obec na Slovensku

Podobné názvy 
 Závada
 Závada (rozcestník)